

Povijest 
Kraljevina Alba
Alba (Škotska)

Osobe
Jessica Alba,američka glumica

Mjesta
Škotska na škotskom gaelskom jeziku

 Alba (županija), rumunjska županija
 alba (poezija), poetski žanr
 alba (odjeća)
 Alba (zec), genetski modificirani sviejtleći zec
 operacija Alba, talijanska operacija iskrcavanja u luci Drač, u Albaniji 1997.
 Alba (sat)
 Alba (automobil iz 1907.), austrijski automobil
 Alba (automobil iz 1913.), francuski automobil

Italija:
 Alba (Pijemont, Italija), Pijemont, Italija

SAD:
Alba, Michigan
Alba, Missouri
Alba, Pennsylvania
Alba, Teksas
Alba Township, Illinois
Alba Township, Minnesota